La cuisine est l'ensemble des techniques de préparation des aliments en vue de leur consommation par les êtres humains.
Une cuisine est une pièce spécifique dans un bâtiment, spécialement équipée pour la préparation des aliments et des plats.

Le terme de cuisine apparaît dans les titres suivants :
La Cuisine (Intérieur), un tableau de Maurice de Vlaminck peint en 1904.